Dyer puede referirse a:

Dyer (c. 2974-2927 a. C.), faraón egipcio;
Dyer (1843-1928), abreviatura de autor del botánico William Turner Thiselton Dyer;
Mary Dyer (1611-1660), cuáquera inglesa;
Wayne Dyer (1940-2015), escritor y psicoanalista estadounidense;
Kieron Dyer (1978), futbolista inglés.